Tianning bezeichnet:

 Tianning (天宁区), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Changzhou
 Tianning (Jiaocheng) (天宁镇), Großgemeinde im Kreis Jiaocheng der chinesischen Provinz Shanxi
 Tianning (Jiashan) (天凝镇), Großgemeinde im Kreis Jiashan der chinesischen Provinz Zhejiang
 Tianning (Straßenviertel) (天宁街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianning von Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu

Siehe auch:
 Tianning-Tempel